«Night of the Owls» () — сюжетная арка комиксов издательства DC, первый кроссовер, начавшийся после перезапуска в рамках вселенной New 52. Основная серия создана сценаристом Скоттом Снайдером и художником Грегом Капулло.

История описывает борьбу супергероя Бэтмена против Совиного Суда, тайной организации, планирующей захватить Готэм. Как рассказывает Кайл Хиггинс, сценарист комикса Nightwing, история продолжает комикс «Врата Готэма» и дает большее представление о Готэме прошлых веков: от событий, происходящих в самих «Вратах Готэма», до наших дней. Кроссовер стал первой из трех сюжетных арок, планируемых Скоттом Снайдером в рамках основной серии о Бэтмене. По словам Снайдера, действие всего сюжета происходит за одну ночь.

Сюжет

Предыстория 
Предыстория сюжета раскрывается в журнале «All-Star Western». В 1880-х годах, еще во времена Дикого Запада, Алан Уэйн (предок Брюса Уэйна) строит Старую Башню Уэйна; из-за своих суеверий он удаляет из своих зданий тринадцатый этаж, замуровывая все входы к нему. 
В это же время Амадей Аркхэм, родоначальник криминальной психологии, пытается заручиться помощью Джоны Хекса, охотника за головами, чтобы тот помог отыскать серийного убийцу. В ходе своего расследования они впервые натыкаются на Когтя – наемника, посланного Судом Сов.

В наши дни Брюс Уэйн пытается реализовать проект по модернизации Готэма. Во время встречи с Линкольном Марчем, кандидатом на пост мэра в грядущих выборах, на Брюса нападает наемный убийца, одетый в костюм Когтя. Бэтмен не верит в существование Суда Сов, тайно контролирующего город, считая его лишь древней городской легендой. Однако в ходе собственного расследования нападения Бэтмен находит логова Суда Сов на спрятанных тринадцатых этажах старых зданий, построенных его предком.

Суд Сов 
Бэтмен сбегает из логова Суда Сов. Тогда Совы воскрешают всех своих Когтей и начинается Ночь Сов. Дворецкий Альфред посылает сигнал бедствия всем членам Бэт-семьи и дает им цели, которых необходимо защищать от Когтей.
В журнале «Batman» Когти обрушиваются на Замок Уэйнов, проникают в Бэт-пещеру, но Бэтмену удается заморозить их. В журнале «Detective Comics» Бэтмен едет в психиатрическую лечебницу Аркхем, чтобы защитить нового главу лечебницы – Иеримию Аркхэма. В журнале «Batgirl» Барбара должна защитить от Когтя своего отца, комиссара Гордона; в журнале «Batman and Robin» Робин должен защитить высокопоставленного военного генерала.
В заключение кроссовера, в выпуске Batman Annual # 1, рассказывается, как Мистер Фриз изобрел сыворотку, которую использовал Суд Сов.

Выпуски 
Было объявлено, что события кроссовера будут развиваться в следующих журналах. Первоначально журнал "Detective Comics" не должен был затрагивать данный сюжет, но позже было решено также включить его в кроссовер.

Основа сюжета 
 Batman, vol. 2, #1-7
 Nightwing, vol. 3, #1-7

Кроссовер "Ночь Сов" 
 All-Star Western, vol. 3, #9
 Batman, vol. 2, #8-9
 Batman Annual #1
 Batman: The Dark Knight, vol. 2, #9
 Batwing #9
 Batman and Robin, vol. 2, #9
 Birds of Prey, vol. 3, #9
 Batgirl, vol. 4, #9
 Catwoman, vol. 4, #9
 Detective Comics, vol. 2, #9
 Nightwing, vol. 3, #8-9
 Red Hood and the Outlaws #9
 Justice League vol. 2 #8

Отзывы 
IGN оценил кроссовер «Ночь Сов». Так, выпуск журнала Batman # 8, с которого начинается данная сюжетная арка, был оценен в 9 баллов из 10. Следующий номер — Batman # 9 — был оценен в 8 баллов из 10.

Выпуск Batwing #9, который также затрагивает этот сюжет, был оценен в 6 баллов из 10.

Примечания 

Издания DC Comics
Сюжетные линии в комиксах о Бэтмене
Комиксы 2012 года
Комиксы-кроссоверы